Maison de la monnaie (Colombie)
 Maison de la Monnaie, France